«Glory, Glory Leeds United» — це пісня фанатів «Лідс Юнайтед». Музика була позичена з американської патріотичної пісні «Бойовий гімн Республіки», пісня була випущена синглом в 1968 році.

Історія

Шотландський «Хіберніан» був першою футбольною командою, яка стала використовувати на Туманому Альбіоні  кричалку "Glory Glory"
як фанатську. Перша версія запису цієї пісні («Glory Glory to the Hibees») була створена в 50-х роках Гектором Ніколем. Потім цю пісню переспівали фанати «Тоттенхему». В 60-х роках вона міцно асоціювалась з лондонським клубом, хоча її до того моменту виконували фанати багатьох команд.

«Glory, Glory Leeds United» була випущена синглом (Columbia DB8506) у виконані  Роні Хілтон в 1968 в знак недавньої перемоги «Лідс Юнайтед» в Кубку Ярмарок. Ця перемога згадується в словах пісні, також згадуються імена  капітана Білі Бремнера та тренера тієї команди Дона Реві. Також в тексті згадується колишні гравці Майк Саммербі  та Джордж Бест. В 1980 році ця пісння стала неофіційним гімном Лідса в фіналі Кубка Англії 1970 року.

Текст

Посилання

 http://www.leedssongs.com/track2.html 

 https://www.fanchants.com/nl/football-songs/leeds-chants/glory-glory-leeds-united/ 

 http://www.45cat.com/record/db8506 

 http://www.leedssongs.com/track2.html